(1976-), joueur américain de football américain,
 Daniel Scioli (1957-), homme politique argentin,
 , auteur de bande dessinée américain.

Patronyme italien